Афаре́й () — персонажі давньогрецької міфології:
 один з грецьких воїнів у Троянській війні, якого вбив Еней;
 Афарей — володар Мессенії, син Перієра, батько Іда й аргонавта Лінкея.

Джерела 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.